Apium segetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Barthélemy Charles Joseph Dumortier. Apium segetum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
segetum